Selenodonta — ранее выделявшаяся клада парнокопытных. Отличаются от подотрядов свинообразных и бегемотовых относительно глубокой специализацией. Желудок Selenodonta отличается более сложной системой пищеварения.

Классификация

Устаревшая классификация

В классической систематике к кладе Selenodonta относили:
 Подотряд Мозоленогие (Tylopoda)
 Семейство Верблюдовые (Camelidae)
 Подотряд Жвачные (Ruminantia)
 Семейство Кабарговые (Moschidae)
 Семейство Вилороговые (Antilocapridae)
 Семейство Жирафовые (Giraffidae)
 Семейство Оленевые (Cervidae)
 Семейство Полорогие (Bovidae)
 † Семейство Gelocidae
 † Семейство Palaeomerycidae
 † Семейство Hoplitomerycidae
 † Семейство Climacoceratidae
 † Семейство Leptomerycidae
 † Семейство Protoceratidae

Современная классификация
В последнее время взгляды зоологов на положение семейств в системе класса млекопитающих претерпели серьёзные изменения. В соответствии с результатами исследований 2007 года, традиционные Artiodactyla (парнокопытные) оказались парафилетической группой. С точки зрения кладистики законным таксоном может быть только монофилетическая группа. Для получения такой группы к парнокопытным следует добавить китообразных (предки которых были наземными животными, родственными современным бегемотам); в качестве названия для отряда с расширенным составом используется либо старое название Artiodactyla, либо новое Cetartiodactyla (китопарнокопытные)
Семейство † Protoceratidae  исключили из подотряда жвачных, образовав из этих двух таксонов кладу Ruminantiamorpha.

Примечания 

Устаревшие таксоны животных
Китопарнокопытные